Nyala – capitale del Darfur Meridionale (Sudan)
Nyala – nome comune di Tragelaphus angasii, specie di antilope sudafricana